

Toponyme 

 Place des Victoires, place française à Bayonne ;
 Place des Victoires, place française à Paris.

Titres 

 Place des victoires (2019), film français de Yoann Guillouzouic.

Autres 
 Place des Victoires, maison d'édition française spécialisée en livres d'art.